HPH est un sigle qui peut désigner :
 Hutchison Port Holdings, un opérateur portuaire basé à Hong Kong.

HPH est un code qui peut désigner :
 Aéroport de Cat Bi, un aéroport dans la ville de Hải Phòng située au nord du Viêt Nam, selon le code AITA des aéroports.

Voir aussi 
 Pocket HPH, un moteur compact pour PHP conçu pour faire fonctionner ce dernier sur les assistants mobiles
 Hygromycine B phosphotransférase, l'enzyme responsable de la résistance à l'hygromycine B

Code IATA des aéroports